Иоганн Георг:
 Иоганн Георг (1677—1712) — герцог Саксен-Вейсенфельский с 1697.
 Иоганн Георг (1525—1598) — курфюрст бранденбургский, представитель династии Гогенцоллернов.
 
 
 Иоганн Георг III (1647—1691) — курфюрст саксонский с 1680 года, представитель альбертинской линии Веттинов.
 Иоганн Георг IV (1668—1694) — курфюрст саксонский из династии Веттинов, сын Иоганна-Георга III, наследовал ему в 1691 году.
 Иоганн Георг Гогенцоллерн (1932—2016) — немецкий принц из дома Гогенцоллерн-Зигмаринген, муж сестры короля Швеции Карла XVI Густава.
 Иоганн Георг Гогенцоллерн-Гехинген (1577—1623) — второй граф Гогенцоллерн-Гехинген, первый князь Гогенцоллерн-Гехинген.
 Иоганн Георг Саксонский (1869—1938) — брат последнего короля Саксонии Фридриха Августа, признанный эксперт в области искусства и страстный коллекционер.